Lalfabet oriya (Oriya: ଓଡ଼ିଆ ଲିପି; també transliterat com a odia) és un abugida de la família bràmica utilitzat per escriure l'oriya, llengua oficial de l'estat d'Orissa, al nord-est de l'Índia.

Història 

L'alfabet oriya deriva de l'alfabet Kalinga, un dels molts descendents de l'alfabet brahmi de l'antiga Índia. La inscripció més antiga que es coneix en llengua oriya, escrita en alfabet kalinga, data de 1051.

L'escriptura dels Edictes d'Aixoka a Dhauli i Jaugada i les Inscripcions menors de Kharavela a les coves d'Udayagiri i Khandagiri donen un primer indici del possible origen de la llengua oriya. Des d'una perspectiva lingüística, les inscripcions de Hati Gumpha són similars a l'oriya modern i essencialment diferent de la llengua dels edictes d'Aixoka. S'ha contemplat també la possibilitat que el pali fos la llengua prevalent a Orissa durant aquest període. Les inscripcions de Hati Gumpha, que són en Pali, són potser l'única evidència d'inscripcions en pedra en Pali. Aquest seria el motiu pel qual el reconegut lingüista alemany Oldenburg va afirmar que el Pali era la llengua original d'Orissa.

Hi ha semblances remarcables entre l'alfabet oriya i el tai, cosa que proporciona pistes sobre els Sadhaba, els comerciants de Kalinga (l'actual Oissa) que van viatjar i dominar pels mars del sud-est asiàtic, deixant evidència de l'escriptura oriya a l'alfabet tai, juntament amb un impacte cultural.

L'aspecte sinuós de l'escriptura oriya és resultat de la pràctica d'escriure damunt fulles de palma, els quals tenen poden estripar-se si s'utilitzen massa línies rectes.

L'oriya és un alfabet sil·làbic o abugida, és a dir, les lletres consonants representen el so consonàntic amb una vocal inherent incorporada. Per indicar una vocal diferent de la vocal inherent s''utilitzen diacritics (que poden aparèixer sobre, sota, davant o darrere de la consonant a la qual acompanyen). Quan les vocals apareixen a principi d'una síl·laba, s'escriuen amb lletres independents. D'altra banda, quan determinades consonants van seguides, es representen lligadures que solen combinar les parts essencials de cada símbol consonàntic.

Bàsicmanet, només s'utilitza l'alfabet oriya en l'escriptura de la llenfua oriya. Tanmateix, ha estat utilitzat regionalment com a sistema d'escriptura per al sànscrit. A més, Grierson en el seu Linguistic Survey of India esmenta que l'alfabet oriya de vegades s'utilitzat per al Chhattisgarhi, una llengua indoària central, a les regions frontereres orientals de Chhattisgarh. Tanmateix, sembla que ha estat reemplaçat pel Devanagari.

Alfabet

Tots els caràcters 
଼ ଽ ା ି ୀ ୁ ୂ ୃ ୄ େ ୈ ୋ ୌ ୍ ଁ ଂ ଃ

୦୧୨୩୪୫୬୭୮୯

ଅ ଆ ଇ ଈ ଉ ଊ ଋ ୠ ଌ ୡ ଏ ଐ ଓ ଔ [ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ]

କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ (ଡ଼) ଢ (ଢ଼) ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଯ ର ଳ ବ ଶ ଷ ସ ହ କ୍ଷ ୟ ଲ [ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ]

ଵ (ଏହି ବ'ର କୌଣସି ଇତିହାସ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାରିତା ନାହିଁ)

ୱ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

Vocals independents 
Les vocals "ଇ" ("i"), "ଈ" ("ī"), "ଉ" ("u") i "ଊ" ("ū") es pronuncien igual, com la majoria de vocals llargues es pronuncien igual que les vocals breus.

Quan una vocal segueix una consonant, s'escriu amb un diacrític i no com a carta separada.

Consonants 
En oriya hi ha dues categories de lletres consonants (ବ୍ୟଞ୍ଜନ byan̄jana) : consonants classificades i consonants no classificades.

Consonants classificades 
Les consonants es classifiquen segons el punt d'articulació i el mode d'articulació, que inclou cinc categories depenent de la sonoritat (sorda/sonora), l'aspiració (aspirada/no aspirada) i la nasalització. La taula següent mostra les consonants amb la transliteració IAST.

Consonants no classificades 
Les consonants no classificades són consonants que no entren en cap de les categories de la classificació anterior.

 (ja),
 (ra),
 (ḷa),
 (wa),
 (śa),
 (ṣa),
 (sa),
 (ha),
 (ksha).
 (ya).
 (la),

Vocals dependents 
Com en altres abugides de la família bràmica, les consonants de l'oriya tenen una vocal inherent. Es translitera com a ⟨a⟩, i fonèticament és . L'absència de vocal es marca amb halanta (virāma):

Altres diacritics que s'utilitzen són:

(Nota: En moltes fonts oriya les vocals e, ai, o, au no es mostren correctament; com a mètode alternatiu s'escriuen entre parèntesis a sota.)

Els diacrítics vocàlics poden estar més o menys fusionats amb les consonants, encara que en la impressió moderna aquestes lligadures han esdevingut menys habituals.

Lligadures consonàntiques 
Els grups de dues o més consonants formen una lligadura. Bàsicament l'oriya té dos tipus de lligadures consonàntiques. El tipus "septentrional" està format per la fusió de dues o més consonants com en els sistemes d'escriptura del nord com ara en Devanāgarī (però en menor mesura també en l'alfabet malaiàlam del sud). En alguns casos es poden identificar fàcilment els components, però de vegades es formen glifs completament nous. Amb el tipus "meridional", el segon component es redueix de mida i s'escriu a sota del primer com en els sistemes d'escriptura meridionals com ara el kannaḍa i telugu (i fins a cert punt també per a l'alfabet malaiàlam ). La taula següent mostra totes les possibles lligadures. (Diferents tipus de lletra poden utilitzar lligadures diferents.)

Formes especials 
⟨ẏ⟩ I ⟨r⟩ com components d'una lligadura tenen un tractament especial. En posició final esdevenen respectivament;  i 

⟨r⟩ en posició inicial d'una lligadura esdevé  (anomenat Repha en altres escriptures índiques) i es col·loca al final de la ligadura:

Ambigüitats 
L'alfabet oriya presenta algunes ambigüitats que afegeixen certa dificultat als principiants que l'estudien.

Algunes de les lletres de l'alfabet es poden confondre fàcilment. Per reduir les ambigüitats s'afegeix un traç oblic petit a l'extrem inferior dret com a diacrític. S'assembla a la halanta (Virāma) però tocant a la lletra, mentre que la halanta no s'ho uneix. Quan la consonant forma una lligadura vocàlica que afecta l'extrem inferior dret, aquest traç es desplaça cap a una altra posició. Això s'aplica també a les lligadures consonàntiques que porten aquest traç (vegeu la taula de lligades consonàntiques).

Algunes de les consonants agregades, altres components de lligadura i variants dels diacrítics vocàlics tenen funcions canviants: 

Les consonants obertes per la part superior tenen una variant agregada del diacrític vocàlic de  com a 

Aquest mateix petit ganxo s'utilitza en algunes lligadures consonàntiques per denotar  com a primer component: 

La forma agregada de  també s'utilitza per a la forma agregada de 

La forma agregada de ⟨bh⟩ serveix també com a diacrític d'altres lletres:

Les formes agregades de ⟨ṇ⟩ i ⟨tu⟩ són gairebé idèntiques:

El signe de la vocal nasal ⟨ṁ⟩ també pot ser utilitzat com a diacrític:

Números

Comparació de l'alfabet oriya amb els seus veïns 
Molts dels signes oriya amb ka formes arrodonides suggereixen una relació més propera amb el veí del sud telugu que amb els altres veïns, el Bengali al nord i elDevanagari a l'oest i al nord. El que explica l'arrodoniment de les formes en oriya i telugu (i també en kannada i malaiàlam) és l'antiga manera d'escriure utilitzant un estilet per ratllar els signes en una fulla de palma. Aquestes eines no permeten per cops horitzontals perquè malmetrien la fulla.

Les lletres oriya tenen majoritàriament una forma arrodonida, mentre que en Devanagari i bengalí tenen línies horitzontals. Així, en la majoria dels casos, el lector d'oriya troba les parts distintives d'una lletra només a la part inferior d'un cercle.

Signes vocàlics

Signes consonàntics

Diacrítics vocàlics 

El tractament de     és similar al bengalí, malaiàlam, singalès, tàmil, grantha i també sistemes d'escriptura del sud-est asiàtic com el birmà, khmer i tailandès, però es diferencia clarament de l'alfabet devanagari, gujarati, gurmukhi, kannada, telugu i tibetà.

Unicode 
L'alfabet oriya es va afegir a l'Unicode Standard a l'octubre de 1991, amb el llançament de la versió 1.0.

El bloc Unicode per a l'oriya és U+0B00–U+0B7F:

Referències

Enllaços externs 
 The Unicode Book: Chapter 9 – South and Southeast Asian Scripts (PDF)
 Odia alphabet – Omniglot
 Oriya Unicode Fonts WAZU JAPAN's Unicode font pages

Alfabets bràmics